William Finlay (1840–1886) – australijski polityk, pierwszy burmistrz Albany
 William Finlay (1853–1914) – kanadyjski polityk, minister w rządach regionalnych w Albercie i Terytoriach Północno-Zachodnich
 William Finlay – irlandzki rugbysta aktywny w latach 70. i 80. XIX wieku
 William Finlay (1875–1945) – brytyjski arystokrata i prawnik, 2. wicehrabia Finlay
 William Finlay – kanadyjski curler aktywny w latach 30. i 40. XX wieku
 Willie Finlay (1926–2014) – szkocki piłkarz i trener